Grabenhof ist ein Ortsname:

Deutschland:
 Grabenhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grabenhof (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grabenhof (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern

Österreich:
 Grabenhof (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Sierning, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Grabenhof (Gemeinde Wels), Ortschaft der Stadt Wels, Oberösterreich
 Grabenhof (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Polen:
 Grabenhof, bis 1938 Grabowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Grabowo (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Grabenhof bezeichnet außerdem:
 Grabenhof (Wien), Gebäude am Wiener Graben von Otto Wagner
 Schloss Grabenhof, Niederösterreich

Siehe auch:
 Grabhof
 Grabenhofer